Liberty Alliance steht für:

 New Hampshire Liberty Alliance, Bürgerrechtsorganisation
 Liberty Alliance Project, Wirtschaftsinitiative zur Internetsicherheit